USS Cook puede referirse:
 al USS Cook (APD-130), transporte rápido de la clase Crosley; o
 a la USS Cook (DE-1083), fragata de la clase Knox.